Glover je priimek več oseb:
 Crispin Glover, ameriški igralec
 Danny Glover, ameriški igralec
 Guy de Courcy Glover, britanski general
 Malcom Glover, britanski general
 Nancy Margaret Lyle Glover, angleška tenisačica
 Sandra Glover, ameriška atletinja